El término Museo de Mineralogía puede referirse a ;

 Museo de Mineralogía (Medellín)
 Museo de Mineralogía (Universidad Nacional Mayor de San Marcos)
 Museo de Mineralogía de la UAEH